Габор Завадский (; 10 сентября 1974, Будапешт — 7 июня 2006, Лимасол) — венгерский футболист, участник Олимпиады-1996.

Карьера

Клубная 
Воспитанник команд «Ганс-МАВАГ» и «Ипитёк». Карьеру начинал в «Ференцвароше» на позиции полузащитника, с 1992 по 1998 годы провёл более 100 игр за клуб. В 1998 году покинул состав «зелёных», уйдя в «Дунаферр» (ныне «Дунайварош»). Через три года ушёл в МТК, где закрепился в составе и стал любимцем болельщиков. В 2004 году вернулся в состав «Ференцвароша», где, однако, не вписался в состав, проведя всего 12 игр. Из-за проблем со здоровьем около года он не мог выступать, однако в 2005 году всё же подписал контракт с киприотским клубом «Аполлон».

В сборной 
В составе олимпийской сборной Венгрии в Атланте он сыграл всего один матч против Японии 25 июля 1996, выйдя на 74-й минуте (его выход, однако, не принёс венграм победы — они уступили 2:3, да и остальные матчи венгры проиграли). Позднее он провёл ещё три товарищеские встречи (поражение 23 февраля 2000 от Австралии со счётом 0:3, ничья 20 ноября 2002 с Молдавией со счётом 1:1 и победа 30 апреля 2003 над Люксембургом со счётом 5:1). Также провёл один квалификационный матч Евро-2004 против Сан-Марино 11 июня 2003 (победа венгров 5:0).

Смерть 
7 января 2006 Габора нашли мёртвым в своём доме. Причиной смерти стала лёгочная эмболия.

Семья 
Был женат. После смерти у него остались сыновья-близнецы Норберт и Роланд.

Титулы 
 Ференцварош:
 Чемпион Венгрии: 1995, 1996
 Обладатель Кубка Венгрии: 1993, 1994, 1995
 Обладатель Суперкубка Венгрии: 1993, 1994, 1995
 Дунаферр:
 Чемпион Венгрии: 2000
 МТК:
 Чемпион Венгрии: 2003
 Обладатель Суперкубка Венгрии: 2003

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu 
 
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Дунауйварош»
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол